dawne gminy:
 gmina Nieszków – dawna gmina wiejska, powiat miechowski, woj. kieleckie/krakowskie
 gmina Nieszków – dawna gmina wiejska, powiat ząbkowicki, woj. wrocławskie